Logor Stadion u Bugojnu
Logor Gimnazija u Bugojnu
Logor Salon pokućstva u Bugojnu
Logor u OŠ Vojin Aleksić u Bugojnu
Logor Kloster u Bugojnu
Logor Muzička škola u Bugojnu
Logor BH banka u Bugojnu
Logor MUP Bugojno
Logor Šipad u Bugojnu
Logor Prusac, u obližnjem Pruscu